Repa steht für:
 Repa (Kosovo), Ort in der Gemeinde Podujeva, Bezirk Pristina, Kosovo
 Repa (Mosambik), Fluss in Mosambik
 Repa (Russland), Fluss in Russland
 Repa, Hersteller von Insassenrückhaltesystemen, Teil von ZF TRW
Siehe auch:
 Reppa